Friese Milieu Federatie, milieufederatie van Friesland
 Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging, studievereniging in Groningen
 Fédération Malagasy de Football, nationale voetbalbond van Madagaskar